Autodromo Enzo e Dino Ferrari, bedre kendt som Imola, er en racerbane i nærheden af den italienske by Imola. Banen har i mange år været vært for San Marinos Grand Prix i Formel 1-serien, selvom banen ikke er beliggende i San Marino. Banen er opkaldt efter Ferraris stifter Enzo Ferrari og hans søn Dino. Når der køres formel 1 på banen, betragtes den som Ferrari-teamets hjemmebane.

Vindere af Formel 1 på Imola

Eksterne henvisninger 

 Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Motorsportsanlæg i Italien
Formel 1-baner
Emilia-Romagna
Etableret i 1952